Onychodontidae  — вимерла родина лопатеперих риб, які жили в ранньому девоні.

Класифікація 

Sarcopterygii
Diabolepis
D. speratus
Langdenia
L. campylognatha
Meemannia
M. eos
Psarolepis
P. romeri
Onychodontida
?P. romeri
Onychodontidae
Qingmenodus
Q. yui
Grossius
G. aragonensis
Onychodus
O. jaekeli
O. jandemarrai
O. sigmoides
O. yassensis
Luckeus
L. abudda
?Onychodontidae
Strunius
S. walteri
S. rolandi

Джерела 
 Phylogeny of Onychodontidae at Mikko's Phylogeny Archive
 Classification of Onychodontidae at The Taxonomicon 

Onychodontiformes
Фауна девонського періоду
Родини риб